Hans Speidel ist der Name folgender Personen:

* Hans Speidel (Maler) (1895–1976), deutscher Maler und Grafiker
 Hans Speidel (General) (1897–1984), deutscher General
 Hans Speidel (Landrat) (1900–1984), deutscher Politiker
 Hans Helmut Speidel (* 1938), deutscher Brigadegeneral a. D.